Miejscowości w USA:
 Hardin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Calhoun
 Hardin – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Marshall
 Hardin – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Hardin – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Big Horn
 Hardin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Liberty
Gminy w USA:
 Hardin (ang. Hardin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Hardin (ang. Hardin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Hardin (ang. Hardin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Hardin (ang. Hardin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Hardin (ang. Hardin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Hardin (ang. Hardin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Hardin (ang. Hardin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Hardin (ang. Hardin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) – w stanie Teksas